Hainbuchen bezeichnet

Hainbuchen, eine Gattung der Birkengewächse

Hainbuchen heißen folgende geographischen Objekte:
 Hainbuchen (Gemeinde Perg), Ort bei Weinzierl, Gemeinde Perg, Oberösterreich
 Hainbuchen (Gemeinde Naarn), Ort bei Naarn im Machlande, Oberösterreich
historisch:
 Habřina, Gemeinde in Tschechien
 Hrabůvka, Gemeinde in Tschechien